Улица Ки́рова — центральная (с 1990-х годов) улица города Новокузнецка.

История 
В 1933 году началась застройка улицы четырёхэтажными домами, имевшими такие новшества как наличие балконов, высокие потолки и ванные комнаты. Изначально улица не имела даже названия, был просто номер «33». Название официально появилось 27 января 1935 года, постановлением президиума Сталинского горсовета. В 1947 году был установлен памятник Кирову. Улица задумывалась как торговая и ещё до войны на ней стали строить универмаг, который был окончательно построен в 1956 году и являлся на тот момент самым большим магазином в Кемеровской области. Улица состоит из трёх частей: из «старой» от проспекта Курако до проспекта Металлургов, «средней» от Металлургов до Кузнецкстроевского проспекта, и «новой» от Кузнецкстроевского проспекта до Левого берега (пересечение с проспектом Дружбы), которая была сдана к 50-летию Новокузнецка в 1981 году. Проект современной части начался в 1960-х годах. В 1982 году на смотре архитектурных достижений его авторам была присуждена премия Госгражданстроя.

Транспорт 
Автобус по всей улице.
По всей улице проходит только маршрут № 26, остальные маршруты проходят на отдельных участках улицы:
 от Курако до Металлургов — № 55 (только в сторону Металлургов).
 от Металлургов до Универбыта — № 5, 55, 61 — только к Универбыту.
 от Универбыта до Левого берега — № 5, 21, 56, 58, 61.
Троллейбусная линия от перекрёстка Кирова и Металлургов до Левого берега.
 От Металлургов до Универбыта — № 3 (только в сторону Универбыта)
 От Универбыта до Тольятти — 1: № 3, № 6 — в сторону Тольятти, № 6а — в сторону Универбыта

Трамвайная линия на перекрёстке у Драмтеатра (№ 3, 12а), у Универбыта (№ 2,5,9) и у Левого берега (№ 2, 6, 8, 9, 12, 12а) (с проспектом Дружбы)

На участке от Универбыта до Левого берега — движение в 6 полос, подземные переходы у остановок Спортсмен, Музей, Цирк, Терсь, и двухсекционный переход у Левого берега, светофоры на пересечении Кирова и Тольятти.

Известные здания 
 Храм Петра и Февронии — дом 1
 Новокузнецкий Универмаг — дом 20
 9-этажный дом на Кирова — дом 21а
 Мемориал славы пограничников
 Сибирский государственный индустриальный университет — дом 42
 Гостиница Новокузнецкая — дом 49
 ансамбль из трёх 16-этажных домов — перед и между которыми три 5-этажных дома: Спортсмен (ныне Спортмастер), Дом книги (ныне Холди) и Новокузнецкий художественный музей) — дома 50—64
 Стела "Город трудовой доблести" (Парк Жукова)
 Новокузнецкая администрация — дом 71
 Новокузнецкий государственный цирк — дом 70
 Здание службы быта (ныне Главный офис Кузнецкбизнесбанка — дом 79
 Ресторан «Терсь» — дом 89
 Книжный магазин «Планета» — дом 94
 деревянные дома ВД30 — дом 100

Объекты культурного наследия 
 Дом жилой — ул. Кирова, 3;
 Дом жилой — ул. Кирова, 7;
 Дом-гигант — ул. Кирова, 25;
 Памятник «50 лет образования СССР»;
 Памятник «Побег из ада»;
 Памятник маршалу Г. К. Жукову;
 Памятник С. М. Кирову.

Примечания

Ссылки 
 Улица Кирова на сайте 400 знаменитых Новокузнечан

Кирова
Улицы, названные в честь Сергея Кирова